Boogie kan syfta på:

 Boogie woogie – en pianobaserad musikgenre utvecklad ur blues
 Boogie woogie (dans) – en tävlingsdans som mest ska efterlikna det man dansade till rockmusik på 1950-talet
 Boogie (TV-spel) – ett musikspel

Se även
 Bogey – en golfterm
 Boggi – en fordonsteknisk konstruktion
 Bogie – flera betydelser
 Boggie (olika betydelser) – flera betydelser